Групповая гонка среди мужчин на Чемпионате Европы по шоссейному велоспорту прошла 18 сентября 2016 года. Среди мужской элиты на Чемпионате Европы данное соревнование проводилось впервые. Дистанция составила 232,9 км. Для участия в гонке были заявлены 142 гонщика из 33 стран. На старт вышли 139 спортсменов, из которых финишировал 101.

Титул чемпиона Европы  завоевал словацкий велогонщик Петер Саган, показавший время 5ч 34' 23". Второе место занял француз Жюлиан Алафилипп, третье — испанец Даниэль Морено, показавшие одно время с победителем.

Участники 
Согласно квотам Европейского велосипедного союза, национальным сборным были предоставлены следующие номера для участия в гонке

Итоговая классификация

Ссылки 

 Чемпионат Европы по шоссейному велоспорту 2016 Мужчины Элита Групповая гонка на сайтах статистики•  ProCyclingStat •  Сyclingarchives